Schachblätter steht für die folgenden Publikationen zum Thema Schach:

 Akademische Schachblätter (1901–1903)
 Baltische Schachblätter (1888–1908), siehe Baltischer Schachbund #Schachpublizistik im Baltikum
 Deutsche Schachblätter (1909–1943)
 Süddeutsche Schachblätter (1907–1908)

Siehe auch:
 Schachzeitschrift
 Schachzeitung